Chamdo (prefectuur), een prefectuur in de Tibetaanse Autonome Regio
Chamdo (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Chamdo in Tibet
Chamdo (stad), de hoofdstad van de prefectuur Chamdo